

Карасайський сільський округ — сільський округ, Аккольський район, Акмолинська область
 Карасайський сільський округ — сільський округ, Кордайський район, Жамбильська область

Див. також 
 Карасайський район